Stadionul Munincipal Râmnicu Vâlcea se află în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. Are o capacitate de 12.000 de locuri, fiind cel mai mare stadion din Râmnicu Vâlcea.

Acesta găzduiește echipa de fotbal CSM Râmnicu Vâlcea.

În spatele stadionului se află un stadion mai mic care este folosit pentru antrenarea copiilor care joacă la CSM Junior.

Legături externe
 Stadionul pe site-ul oficial al clubului CSM Râmnicu Vâlcea

 Mai multe fotografii cu stadionul din Râmnicu Vâlcea

Municipal Râmnicu Vâlcea
Județul Vâlcea